Estas são as estatísticas de estádios do Clube de Regatas do Flamengo na temporada de 2018.

 Estádios 

 Última atualização em 24 de dezembro de 2018.Estadios